Ла-Рома́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний схід від Нанта, 60 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 705 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1797,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Романь на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Романь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Романь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара